Biografies: Joan Timoneda, escriptor valencià del segle XVI
 Botànica: Timoneda (botànica), formació arbustiva en la qual predominen els timons
 Toponímia: Timoneda (Lladurs), entitat de població del municipi de Lladurs (Solsonès)